Björke kyrka kan syfta på:

 Björke kyrka – en kyrkobyggnad i Visby stift
 Norra Björke kyrka – en kyrkobyggnad i i Skara stift
 Södra Björke kyrka – en kyrkobyggnad i i Skara stift